Тотмянин, Дмитрий Филиппович  (1915—1944) — разведчик 52-й гвардейской отдельной разведывательной роты, гвардии старший сержант. Герой Советского Союза.
 Тотмянин, Николай Анатольевич (род. 1958, Ленинград) — альпинист, Золотой ледоруб.